«Futsal Shuffle 2020» — песня американского рэпера Lil Uzi Vert. Она была выпущена 13 декабря 2019 года на лейблах Atlantic, Warner и WEA. Песня является бонусной композицией с его второго студийного альбома Eternal Atake. Песня дебютировала под номером 5 в чарте Billboard Hot 100, обогнав «XO Tour Llif3» и стала самой успешной в карьере Uzi. Существует танец, который был вдохновлён песней.

Предыстория 
30 ноября 2019 года Lil Uzi Vert дал послушать отрывок композиции, в этом видео он танцевал. Он назвал танец «Futsal Shuffle». Он так же сказал, что танец будет популярным в 2020 году.

Оценки 
Тони М. Сентено из XXL описал песню как «бодрый бэнгер» с битом, «который включает в себя синтезатор». Джошуа Эспиноза из Complex сказал, что это «типичный трек Узи», в песне поётся о «частных самолётах, деньгах, лейблах, девушках и парнях».

Чарты

Примечания 

Песни 2019 года
Синглы Atlantic Records
Песни Lil Uzi Vert
Песни, написанные Lil Uzi Vert